Begijnenvest (Antwerpen), straat in Antwerpen
 Begijnenvest (Brugge), straat in Brugge